Denna artikel handlar om den norska kronprinsessan. För andra svenska kungligheter med samma namn se Margareta av Sverige.

Märtha av Sverige, född Prinsessan Märtha Sophia Lovisa Dagmar Thyra av Sverige och Norge, av ätten Bernadotte 28 mars 1901 i Hovförsamlingen Stockholm, död 5 april 1954 på Rikshospitalet i Oslo, var en svensk prinsessa och kronprinsessa av Norge, dotter till prins Carl av Sverige och prinsessan Ingeborg. Märtha var kusin till kung Gustaf VI Adolf av Sverige. Hon var syster till Belgiens drottning Astrid.

Biografi

Märtha förlovade sig den 15 januari och gifte sig den 21 mars 1929 i Oslo med sin kusin kronprins Olav, sedermera kung Olav V av Norge. Familjen bodde på Skaugum utanför Oslo.

Kronprinsessa av Norge

Den 26 januari 1940, strax före Tysklands ockupation av Norge, deltog hon i krigsansträngningen då hon uppmanade Norges kvinnor att mobilisera till landets försvar. Kronprinsessan flydde med barnen undan tyskarna 9 april 1940, först till Sverige, där hon emellertid ansågs sätta Sveriges neutralitet på spel, och därifrån till USA, där hon bodde med barnen under resten av andra världskriget. Maken och svärfadern kung Haakon VII av Norge bodde samtidigt i England.

Hon gjorde ett besök i London där hon närvarade vid svärfaderns födelsedag 1942. Under vistelsen i USA blev hon vän med president Roosevelt och hon anses ha påverkat hans stöd för Norge. 1942 emottog hon ett ubåtsjaktfartyg av USA till Norge. Märthas arbete för Norges sak gjorde henne mycket populär, och då hon återvände 1945 välkomnades hon som en hjältinna och gavs namnet "nationens moder". 

Hon avled i cancer 1954, efter flera års sjukdom.

Eftermäle

Kronprinsesse Märthas Kirke i Stockholm
Norska kyrkan på Södermalm i Stockholm, Kronprinsesse Märthas kirke, bär hennes namn och den invigdes 1976. Utanför kyrkan står en bronsstaty av kronprinsessan Märtha, skapad av den norska skulptören Kirsten Kokkin. Motsvarande staty finns utanför norska residenset i Washington D.C. och i Slottsparken i Oslo.

Prinsessan Märtas väg i Stockholm 
På Kungl Djurgården i Stockholm finns en väg uppkallad efter Kronprinsessan Märtha, Prinsessan Märtas väg, som  ligger i närheten av Villa Parkudden där hon tillbringade sina sju första somrar. Utanför Villa Parkudden finns en skylt om kronprinsessan Märtha som invigdes den 17 maj 2019 .  Det var på dagen 90 år sedan kronprinsessan Märtha för första gången stod på Slottsbalkongen i Oslo och firade Norges nationaldag . Skylten tillkom på initiativ av Svensk-norska samarbetsfonden.

M/S Kronprinsesse Märtha i Stockholm 
Det finns ett fartyg döpt efter kronprinsessan Märtha som sjösattes i Norge 1929. Det ursprungliga namnet var S/S Kronprinsesse Märtha och har under historiens lopp skiftat namn. Sedan 2001 är hon hotellfartyg under namnet M/S Kronprinsesse Martha vid Söder Mälarstrand i Stockholm.

Kronprinsessan Märthas område i Antarktis 
Det är ett område inom Drottning Mauds land i östra Antarktis som heter Kronprinsesse Märtha Kyst. Området utforskades från luften av Tredje Norvegia-expeditionen under åren 1929-1930 och det namngavs då efter norska kronprinsessan Märtha.

Fiktion 
År 2020 porträtterade Sofia Helin kronprinsessan Märtha i den norska TV-serien Atlantic Crossing.

Barn 
 Ragnhild (1930–2012), gift 1953 med Erling Lorentzen (1923–2021), en son och två döttrar.
 Astrid (född 1932), gift 1961 med Johan Martin Ferner (1927–2015), två söner och tre döttrar.
 Harald V av Norge (född 1937), gift 1968 med Sonja Haraldsen (född 1937), en son och en dotter.

Anfäder

Källor

Noter

Bibliografi 
Det finns fem utgivna böcker som explicit handlar om kronprinsessan Märtha. Alla är utgivna i Norge och ingen är översatt till svenska. 

 Märtha, Norges kronprinsesse 1929-1954 : En minnebok (1995) 
 Kronprinsesse Märtha : hustru, mor, medmenneske / Arvid Møller (1990) 
 Dronningen vi ikke fikk : en biografi om kronprinsesse Märtha og kong Olav / Trond Noren Isaksen (2003) 
 Reisen hun ikke ønsket / Einar Østgaard (2005) 
 Kronprinsessens krig: den sanne historien om kronprinsesse Märtha og Franklin D. Roosevelt / Trond Norén Isaksen (2019) 
I boken Norges tack: Svek, samverkan och solidaritet över Kölen 1940-1945 finns ett avsnitt på svenska om kronprinsessan Märtha .

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Norska prinsessor
Svenska prinsessor
Huset Bernadotte
Kvinnor
Födda 1901
Avlidna 1954
Huset Glücksburg
Svenskar i Norge